Renijum oksid se može odnositi na:
 Renijum(IV) oksid, ReO2
 Renijum trioksid, ReO3
 Renijum(VII) oksid, Re2O7